Сфекоидные осы (Spheciformes) — таксономическая группа ос (в ранге секции надсемейства Apoidea) подотряда стебельчатобрюхие из отряда перепончатокрылые (Hymenoptera), родственная пчёлам, другим осам и муравьям. Ранее рассматривалось как отдельное надсемейство Sphecoidea.

Общая характеристика Spheciformes 
Существует около 10 тысяч видов сфекоидных ос. Их можно обнаружить на всех континентах, кроме Антарктиды. Spheciformes это парафилетическая группа, которая ранее рассматривалась в качестве самостоятельного надсемейства Sphecoidea (Bohart & Menke, 1976). Однако, после включения этой группы в состав надсемейства Apoidea она получила название Spheciformes. Группа парафилетична потому, что пчелиные эволюционно более близки семейству ос Crabronidae с которым образуют общую кладу (подгруппу) на филогенетическом древе всей группы.

Являясь хищниками, играют важную роль в регуляции численности различных видов насекомых, включая вредных. Заботятся о потомстве, строят гнёзда (как правило земляные), заготовливают в них провизию для личинок, в виде убитых или парализованных насекомых или пауков. Благодаря интродукции осы Larra americana в Пуэрто-Рико из Южной Америки, удалось сдерживать размножение такого опасного вредителя сахарного тростника, как медведка.

Для фауны СССР указывалось более 1000 видов.
В Ростовской области обнаружено 225 видов роющих ос из 58 родов. В Волго-Окском междуречье и на сопредельных территориях обнаружено 176 видов роющих ос из 45 родов. Фауна сфекоидных (роющих и песочных) ос территории юга Западной Сибири насчитывает 243 вида, относящихся к 50 родам.

Среди самых широкораспространённых видов: Sphex ichneumoneus и Prionyx thomae (от севера США до Аргентины и Чили), Sphex argentatus (от Индии и Японии до Австралии), Prionyx viduatus (от Южной Африки до Японии), Pemphredon montanus (вся Голарктика).

Систематика 

В конце  XX века была распространена точка зрения американских гименоптерологов Р.Бохарта и А.Менке (Bohart and Menke, 1976) об объединении всех роющих ос (тогда под названием  Sphecidae s.l. в объёме Spheciformes или Sphecoidea), включая Ampulicinae, Astatinae, Bembicinae, Crabroninae, Entomosericinae, Laphyragoginae, Larrinae, Nyssoninae, Pemphredoninae, Philanthinae, Sphecinae, Xenosphecinae и других. 
По современной классификации сфекоидные осы Sphecoidea объединяются в одну группу (надсемейство) вместе с родственными им пчелиными, которые ранее составляли своё собственное и отдельное надсемейство Apoidea.
 Spheciformes — секция Сфекоидные осы
 Ampulicidae
 Crabronidae — Песочные осы (Филант)
 Heterogynaidae
 Sphecidae — Роющие осы
 Anthophila — секция Пчелиные
 Andrenidae
 Apidae
 Colletidae
 Dasypodaidae
 Halictidae
 Megachilidae
 Meganomiidae
 Melittidae
 Stenotritidae

Структура Apoidea:
 __Heterogynaidae (7 видов)     \
/ _Ampulicidae (200 видов)   ----\
\/ Sphecidae (800 видов)     ----/  Осы (Spheciformes)
 \/ ___Crabronidae (8000 видов)     /
  \/
   \___Apidae i.w.S.     -> [[Пчёлы]]

Кладограмма по материалам статьи Debevic et al. 2012, в которой использована молекулярная филогения и показано, что пчёлы (Anthophila) произошли глубоко внутри Crabronidae, которые парафелитичны, также как и семейство Heterogynaidae. Небольшое подсемейство Mellininae не было включено в анализ.

Проведённые в 2017—2018 годах молекулярно-филогенетические исследования показано, что «Crabronidae» парафилетичны и состоят из 9 крупных монофилетичных клад, включая пчёл. В работе Sann et al. (2018) было предложено придать статус 8 отдельных семейств нескольким бывшим подсемействам роющих ос Crabonidae: Ammoplanidae, Astatidae, Bembecidae, Crabronidae, Mellinidae, Pemphredonidae, Philanthidae, Psenidae, Sphecidae. Из них Ammoplanidae возможно, представляет собой сестринскую линию пчёл.

Крупнейшие роды 
Список крупнейших родов сфекоидных ос:

 Cerceris >860 видов
 Trypoxylon >600
 Bembix ~350
 Tachysphex ~450
 Liris ~300
 Tachytes ~300
 Rhopalum ~280
 Oxybelus ~260
 Crossocerus ~250
 Ammophila ~200

См. также 
Медоносная пчела

Примечания

Литература 
 Казенас В. Л. Роющие осы Средней Азии и Казахстана. Определитель. // Наука, 1978, 170 стр.
 Казенас В. Л. Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) Юго-восточного Казахстана // Тр. ВЭО, 1972 г. стр. 93-533.
 
 Немков П. Г., Казенас В. Л., Будрис Э. Р., Антропов А. В. 1995. Сем. Sphecidae — Роющие осы // 
 Пулавский В. В. 1978. Сем. Sphecidae — Роющие осы // 
 Bitsch J., Y. Barbier, S.F. Gayubo, K. Schmidt & M. Ohl (1997) Hyménoptères Sphecidae d´Europe occidentale. Vol. 2. 1-429, Paris.
 Blösch, M. (2000) Die Grabwespen Deutschlands. 1-480, Goecke & Evers, Keltern.
 
 Lomholdt, O. (1984) The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent.Scan. 4 , part 1: 1-224.

Ссылки 
 
 www.hymis.de
 Общество пчёл, ос и муравьёв

Осы